Habiganj, district du Bangladesh
 Habiganj Sadar,  upazila du Bangladesh